Dimitrovgrad, Dimitrovgrád előfordulásai
 Dimitrovgrad (Szerbia), bolgár neve Caribrod
 Dimitrovgrád (Oroszország), eredeti neve Melekessz
 Dimitrovgrad (Bulgária), új város, 1947-ben alapítotották